

Sciences et techniques 
 En biologie, le facteur Laki-Lorand  est une enzyme de la coagulation sanguine, qui ramifie la fibrine.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 Le Läki Cøllø est un ancien État d'Afrique de l'Est situé sur les rives du Nil Blanc, avec Fachoda pour capitale.

Linguistique 
 Le laki est une langue iranienne parlée par les Laks en Irak et en Iran.
 Le mot laki signifie :
 « loi » en finnois ;
 « mari » en indonésien ;
 « cent mille » en shingazidja.
 Le mot lakí signifie « grandeur » en tagalog.

Toponyme

Antarctique 
 le  (nommé en référence aux localités bulgares), un pic englacé du , dans la terre de Graham ;

Azerbaïdjan 
 , une municipalité du raion d'Ağdaş ;

Bulgarie 
 Laki est une obchtina de l'oblast de Plovdiv ;
 , une ville de l'oblast de Plovdiv ;
 , un village de l'oblast de Blagoevgrad ;

Cameroun 
 Tala Laki, une ville située dans le département du Mayo-Sava (région de l'Extrême-Nord) ;

Islande 
 le Laki, un volcan situé dans le Sud du pays, dans la région des Hautes Terres ;
 les cratères du Laki, un ensemble de plus de cent cratères volcaniques du Sud de l'Islande, alignés sur 27 km le long d'une fissure ouverte de part et d'autre du Laki ;

Macédoine du Nord 
 Laki, un village situé dans la municipalité de Vinitsa ;

Pologne 
 , Łąki Kozielskie, Brodowe Łąki, Miedniewice-Łąki, Nowe Łąki, Puste Łąki et Wielkie Łąki, villages de plusieurs voïvodies.